Онстад:

 Онстад, Пэт (род. 1968) — канадский футболист, вратарь сборной Канады.
 Онстад — тауншип в округе Полк, Миннесота, США.